Элбэгдорж — монгольское имя смешанного монголо-тибетского происхождения: «изобильный дордже».

Известные носители:

 Ринчино, Элбек-Доржи (1888—1938) — бурятский общественно-политический деятель, лидер национально-освободительного движения
 Цахиагийн Элбэгдорж (род. 1963) — президент Монголии (2009—2017).

Монгольские имена